Municipio de Long Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Long Creek (condado de Boone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Long Creek (condado de Carroll, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Long Creek (condado de Searcy, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Searcy.
 Municipio de Long Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pender.
 Municipio de Long Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Long Creek (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Long Creek (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Decatur.